

Geografia
 Giappone
 Oyama – città della prefettura di Shizuoka
 Oyama – città della prefettura di Tochigi
 Santuario di Oyama – santuario shintoista di Kanazawa

Persone
 Masutatsu Ōyama – karateka giapponese
 Yoshimatsu Ōyama – calciatore giapponese